Nendö, een grootste en belangrijkste eiland van de Santa Cruz-eilanden
 Nendo (software), een softwarepakket